Aantjes ist der Familienname folgender Personen:
 Johan Aantjes (* 1958), niederländischer Wasserballspieler
 Willem Aantjes (1923–2015), niederländischer Politiker